Cristina Comencini (1956), regista italiana
Fabrizio Comencini (1953), politico italiano
Francesca Comencini (1961), regista italiana
Giovan Battista Comencini (1842-1924), architetto italiano
Luigi Comencini (1916-2007), regista italiano
Paola Comencini (1951), scenografa e costumista italiana